Morten Gamst Pedersen (Vadsø, 8 september 1981) is een Noors voetballer die tussen 2004 en 2013 bij Blackburn Rovers speelde. In augustus 2016 trok hij transfervrij naar het Noorse Tromsø IL, waar hij een tweejarig contract tekende.

Clubcarrière 
Morten Gamst Pedersen groeide op in het uiterste noorden van Noorwegen, in het stadje Tromsø. Na de jeugdopleiding van de plaatselijke FC te hebben doorlopen en in enkele seizoenen uit te groeien tot een van de smaakmakers in de Noorse Eredivisie, transfereerde hij in 2002 naar Blackburn Rovers.

Van origine is Gamst Pedersen rechtsbenig, maar het vele trainen met zijn vader in zijn jeugd heeft ertoe geleid dat hede ten dage zijn linkerbeen zijn voornaamste schietbeen is. Met name tijdens zijn eerste seizoenen in Blackburn werd Pedersen regelmatig in verband gebracht met een van de grotere clubs (Manchester United, Arsenal). Na zijn eerste twee jaren, waarin hij met name furore maakte door zijn vele fraaie doelpunten, nam de interesse van andere teams af.

Interlandcarrière 
Onder leiding van bondscoach Åge Hareide maakte Gamst Pedersen zijn debuut voor de nationale ploeg van Noorwegen op 18 februari 2004 in de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Noord-Ierland, net als Hassan El Fakiri (AS Monaco) en Alexander Ødegaard (Sogndal). Noorwegen won het oefenduel met 4-1. Gamst Pedersen nam de eerste twee treffers voor zijn rekening, de andere twee kwamen op naam van Steffen Iversen en Keith Gillespie (eigen doelpunt).

Erelijst 
 Tromsø IL
1. divisjon
2002

 Rosenborg BKNoors landskampioen
2015

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Noorse voetbalelftal

Noors voetballer